Les associations régionales de football sont des associations chargées d'organiser les compétitions de football au niveau de leur territoire, qui peut être cantonale ou régionale.

Elles sont dépendantes de l'association suisse de football et d'un de ses trois organes : la Ligue Amateur de football.

Fonctionnement 
Les associations s'occupent des coupes régionales de football et des ligues de football qui sont : la  ligue, la , la , la  et les divisions de football senior et junior.

Associations régionales

Canton d'Argovie 

 Association argovienne de football (AFV) : Aargauischer Fussballverband

Canton de Berne et du Jura 

 Association bernoise et jurassienne de football (AFBJ) : Fussballverband Berne/Jura

Région de Suisse centrale 

 Association de football de Suisse centrale (IFV) : Innerschweizerischer Fussballverband

Région de Suisse du Nord-Ouest 

 Association de football de Suisse du Nord-Ouest (FVNWS) : Fussballverband Nordwestschweiz

Région de Suisse orientale 

 Association de football de Suisse orientale (OFV) : Ostschweizer Fussballverband

Canton de Soleure 

 Association soleuroise de football (SOFV) : Solothurner Fussballverband

Canton de Zurich 

 Association de football de la région de Zürich (FVRZ) : Fussballverband Region Zürich

Canton du Tessin 

 Fédération tessinoise de football (FTC) : Federazione Ticinese di Calcio

Canton de Fribourg 

 Association fribourgeoise de football (AFFV) : Freiburger Fussballverband

Canton de Genève 

 Association cantonale genevoise de football (ACGF)

Canton de Neuchâtel 

 Association neuchâteloise de football (ANF)

Canton du Valais 

 Association valaisanne de football (AVF)

Canton de Vaud 

 Association cantonale vaudoise de football (ACVF)

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Association suisse de football
 Ligue Amateur de football
 
 
 
 
 Structure pyramidale des ligues de football en Suisse

Liens externes 

  Site officiel de l'ACGF
  Site officiel de l'ACVF
  Site officiel de l'AFBJ
  Site officiel de l'AFF
  Site officiel de l'AFV
  Site officiel de l'ANF
  Site officiel de l'AVF
  Site officiel de la FTC
  Site officiel de la FVNWS
  Site officiel de la FVRZ
  Site officiel de l'IFV
  Site officiel de l'OFV
  Site officiel de la SKFV

Compétition de football en Suisse
Association
Association ou organisme ayant son siège dans le canton de Berne
Organisme fondé en 1900